Сергей Владимирович Лищук (, род. 31 марта 1982 года) — украинский профессиональный баскетболист.

Карьера

Клубы 
Карьеру начал в 1998 году в клубе «Пульсар» и играл в нём до 2003 года, а после в «Химике» из города Южный. В 2005 году он перешёл в «Азовмаш» из Мариуполя, а в 2009 год уехал в испанскую «Валенсию».

В июне 2015 года баскетболист покинул клуб «Валенсия»

НБА 
В 2004 Лищук был выбран на драфте НБА под 49-м номером клубом «Мемфис Гриззлис». 21 февраля 2008 года Гриззлис обменяли права на Лищука в «Хьюстон Рокетс» в обмен на права на Малика Бадьяна. 15 декабря 2010 года права на игрока перешли к «Лос-Анджелес Лейкерс». 13 июля 2014 года права на Сергее перешли обратно в «Рокетс» в обмен на Джереми Лина и выборы на драфте. 19 декабря 2014 года в результате трёхсторонней сделки «Рокетс» отдали права на Лищука «Филадельфии 76».

Сборная 
Сергей является игроком сборной Украины. За неё он играл на ЕвроБаскете 2001, 2005 и 2011.

Статистика в других лигах

Примечания

Ссылки 
 NBA.com NBA Draft Profile
 ULEB Cup Profile
 Draftexpress.com Profile

Баскетболисты Украины
Игроки БК «Азовмаш»
Игроки БК «Валенсия»
Игроки БК «Пульсар»
Игроки БК «Химик»
Игроки БК «Мурсия»
Игроки сборной Украины по баскетболу